Tanú,  olyan személy, akinek a vallomása vagy aláírása bizonyítékul használható fel hatósági eljárásban 
 Tanu, Németh László folyóirata (1932–1937)
 A tanú, Bacsó Péter filmje (1969)
 A Tanú, Bacsó Péter könyve
 A tanú, az Így jártam anyátokkal sorozat egyik epizódja
 Megint tanú, Bacsó Péter filmje (1994)